W Polsce:
 Brenna – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Brenna – gmina wiejska
 Brenna – gromada
Inne:
 Brenna – słowiańska twierdza nad rzeką Hawelą, w dzisiejszej Brandenburgii
 Brenna – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Como